Der Rajon Wolodymyr (bis 2022 Rajon Wolodymyr-Wolynskyj; ukrainisch /; russisch /) ist ein Rajon in der Oblast Wolyn in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons ist die Stadt Wolodymyr, diese liegt inmitten des Rajons und ist seit 2020 auch Teil desselben. Bis 2022 trug er den Namenszusatz -Wolynskyj (Володимир-Волинський район/Wolodymyr-Wolynskyj rajon).

Geographie 
Der Rajon liegt im Westen der Oblast Wolyn und grenzt im Norden an den Rajon Kowel, im Osten an den Rajon Luzk, im Süden an den Rajon Tscherwonohrad (in der Oblast Lwiw) sowie im Westen an Polen (Woiwodschaft Lublin). Der Rajon wird von vielen kleinen Wasserläufen durchzogen, die Westgrenze zu Polen bildet der Bug, durch den Rajon fließt der Fluss Luha, im Nordwesten erstreckt sich ein Ausläufer des Wolhynischen Hochlandes, dieser ist stark bewaldet und kaum besiedelt.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Wladimir-Wolynsk und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form bis Ende 1958, als er um die Gebiete der Rajone Ustyluh, Owadne (1946 aus dem Rajon Werba hervorgegangen) und Teile des Rajons Turijsk vergrößert wurde. Am 30. Dezember 1962 wurde er dann noch um die Rajone Iwanytschi und Lokatschi erweitert, dieser Schritt wurde jedoch am 8. Dezember 1966 wieder rückgängig gemacht. 1991 wurde der Rajon dann ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2022 wurde der Rajon analog zur bereits 2021 umbenannten Stadt in Rajon Wolodymr umbenannt und der Namenszusatz Wolynskyj gestrichen.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Iwanytschi, Lokatschi und Turijsk sowie der bis Juli 2020 unter Oblastverwaltung stehenden Städte Nowowolynsk und Wolodymyr.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 9 Hromadas (3 Stadtgemeinden, 2 Siedlungsgemeinden und 6 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 3 Städte
 3 Siedlungen städtischen Typs
 195 Dörfer

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Nowowolynsk
 Stadtgemeinde Ustyluh
 Stadtgemeinde Wolodymyr
 Siedlungsgemeinde Iwanytschi
 Siedlungsgemeinde Lokatschi
 Landgemeinde Lytowesch
 Landgemeinde Owadne
 Landgemeinde Pawliwka
 Landgemeinde Poromiw
 Landgemeinde Saturzi
 Landgemeinde Symne

Bis Juli 2020 waren es 1 Stadtgemeinde, 2 Landratsgemeinden und 3 Landgemeinden, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren. Die ehemalige Landratsgemeinde Beresowytschi war seit 2017 Teil der Landgemeinde Wijnyzja im Rajon Lokatschi.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 77 Dörfer

Stadt

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks 

 Informationen zur Geschichte des Rajons (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Wolodymyr